Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal ve středu 17. února jako třetí mužský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 20 km jeli závodnici pět čtyřkilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 14.30 hodin středoevropského času. Do závodu nastoupilo 101 biatlonistů.

Obhájcem titulu byl Francouz Martin Fourcade, který po předchozí sezóně ukončil sportovní kariéru.
 
Mistrem světa se stal 23letý norský biatlonista Sturla Holm Laegreid, pro kterého to byla druhá medaile z tohoto šampionátu, ale vůbec první individuální cenný kov při premiérové účasti na mistrovství. Výhrou si zajistil také výhru v celkovém hodnocení disciplíny. v kariéře a vítězství v závodu ve světovém poháru. Na druhém místě se umístil Němec Arnd Peiffer, který navázal na dva roky starý triumf z tohoto závodu a získal již sedmnáctou medaili ze světových šampionátů v kariéře. Jako třetí dojel navzdory jedné střelecké chybě další závodník Norska Johannes Dale, který stanul na mistrovských stupních vítězů v závodu jednotlivců poprvé.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2021